Verdensmesterskaberne i tennis på hardcourt i 1921 var det femte VM i tennis på hardcourt, som på det tidspunkt i tennishistorien i praksis betød grusbaner. Mesterskaberne blev arrangeret af Fédération Française de Tennis, der et halvt år tidligere var blevet udskilt fra L’Union des Sociétés Française de Sports Athlétiques, der havde arrangeret de første fire verdensmesterskabsstævner. Stævnet blev spillet i Stade Français i bydelen Saint-Cloud i Paris, Frankrig i perioden 28. maj - 5. juni 1921, og der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double. Mesterskabet var officielt anerkendt som verdensmesterskab af International Lawn Tennis Federation.

Mesterskabet var stærkere besat end tidligere, specielt fordi USA for første gang sendte en officiel delegation med bl.a. de amerikanske singlemestre, Bill Tilden og Molla Mallory.

Suzanne Lenglen fra Frankrig blev mesterskabets store spiller, idet hun vandt tre VM-titler. I finalen i damesingle besejrede hun Molla Mallory fra USA med 6–2, 6–3. I damedouble sejrede Lenglen sammen med landsmandinden Germaine Golding, da de i finalen vandt de over det britiske par Dorothy Holman og Irene Peacock med 6–2, 6–2. Og sidst men ikke mindst triumferede hun sammen med Max Decugis i mixed double-turneringen, hvor de i finalen besejrede de forsvarende mestre, William Laurentz og Germaine Golding, med 6–3, 6–2.

Herresingletitlen blev vundet af amerikaneren Bill Tilden, som i finalen slog belgieren Jean Washer med 6–3, 6–3, 6–3. I herredoublerækken vandt André Gobert og William Laurentz over Alain Gerbault og Pierre Albaran med 6–4, 6–2, 6–8, 6–2 i en rent fransk finale.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 47 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af fem sæt.

Turneringen blev vundet af Bill Tilden fra USA, som i finalen slog belgieren Jean Washer med 6–3, 6–3, 6–3, og som dermed vandt sin første verdensmesterskabstitel på grus.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af 22 spillere. Titlen blev vundet af franskmanden Suzanne Lenglen, som i finalen slog amerikaneren Molla Mallory med 6–2, 6–3, og som dermed vandt sin anden verdensmesterskabstitel i damesingle på grus. Det første blev vundet i 1914. Lenglen tabte kun seks partier i hele turneringen.

Herredouble 

Herredoublefinalen var et rent fransk anliggende, hvor William Laurentz og André Gobert vandt finalen over Alain Gerbault og Pierre Albaran med 6–4, 6–2, 6–8, 6–2. Laurentz og Gobert vandt dermed titlen for andet år i træk, og det var deres tredje VM-titel i alt som par.

Nedenstående resultater er ukomplette.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af ti par, og rækken blev vundet af Suzanne Lenglen og Germaine Golding, da de i finalen vandt over det britiske par Dorothy Holman og Irene Peacock med 6–2, 6–2. Nedenstående resultater er ukomplette.

Mixed double 

Mixed double-turneringen havde deltagelse af 20 par, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt. Mesterskabet blev vundet af Suzanne Lenglen og Max Decugis. Det franske par vandt finalen over landsmændene, de forsvarende mestre Germaine Golding og William Laurentz, med 6–3, 6–2. Det var Max Decugis' fjerde mixed double-titel og femte VM-titel i alt ved VM på hardcourt.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Hardcourt Championships 1921  
 Championnats du monde sur terre battue - Simple messieurs 1921 
 Tennis Forum - Complete World Hard Court Championships results (1912-14; 1920-23)

Noter 

1921
Tennis i 1921